В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2015 будут участвовать 32 команды. Шесть из них квалифицируются автоматически по итогам Чемпионат Европы 2013, а двое Венгрия и Румыния — как хозяева турнира. Остальные сборные из дивизиона A будут соревноваться за 12 мест в квалификационном раунде. Впервые квалификация пройдет в два раунда.

Первый раунд 
В первом раунде с 7 по 25 июня 2013 года принимали участия национальные сборные, которые не выступали на чемпионате Европы 2013, за исключением Венгрии и Румынии. 14 сборных были разбиты на 4 группы, победители которых разыграли в плей-офф одну путевку на чемпионат Европы 2015. Команды, которые не квалифицировались на чемпионат Европы 2015, продолжат борьбу за выход в финальную часть турнира во втором раунде.

Победителем первого раунда квалификации стала сборная Греции.

Групповой турнир

Группа A 
Все игры были сыграны в Бертранже (Люксембург).

|}

Группа B 
Все игры были сыграны в Самокове (Болгария)

|}

Группа C 
Все игры были сыграны в Хельсинки (Финляндия)

|}

Группа D 
Все игры были сыграны в Рамле (Израиль)

|}

Плей-офф

Сетка

Полуфиналы

Финал

Второй раунд 
Во втором раунде квалификации должны были принять участия 23 сборные: 10 команд, которые по итогам чемпионата Европы 2013 не отобрались на чемпионат мира 2014, 13 сборных, которые не квалифицировались по итогом первого раунда. Они будут бороться за 11 путевок на чемпионат Европы 2015.

Жеребьёвка 
28 ноября 2013 года состоялся посев сборных команд по корзинам по результатам Евробаскета 2013 года и первого раунда квалификации Евробаскета 2015 года. На основе посева команд 1 декабря состоялась жеребьевка.

Квалификационная группа A 

|}

Квалификационная группа B 

|}

Квалификационная группа C 

|}

Квалификационная группа D 

|}

Квалификационная группа E 

|}

Квалификационная группа F 

|}

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах

Примечания

Ссылки 
 EuroBasket Women 2015

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2015
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе